Transport:
Línia 13 del metro de París
Línia 13 del metro de Barcelona